Margherita d'Inghilterra (...-1192), monaca e santa cattolica francese
 Margherita d'Inghilterra (1240-1275), figlia del re d'Inghilterra Enrico III,  regina di Scozia come moglie di Alessandro III
 Margherita d'Inghilterra (1275-1318), figlia del re d'Inghilterra Edoardo I, duchessa di Lorena, Brabante e Limburgo come moglie di Giovanni II
 Margherita d'Inghilterra (1346-1361), figlia del re d'Inghilterra Edoardo III, contessa di Pembroke come moglie di John Hastings